Reisgang ist der Ortsname von

 Reisgang (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Reisgang (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Reisgang (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern